Noordveen (waterschap), waterschap in Zuid-Holland
 Polder Het Noordveen, polder in Nieuwe Wetering (Zuid-Holland)
 Noordveen (Zutphen), wijk in Zutphen